Влади́мир Алекса́ндрович Чанту́рия (; 30 июня 1923, Баку — 28 ноября 1988, Минск, Белорусская ССР) — советский белорусский архитектор, историк архитектуры, педагог. Автор проектов детальной планировки исторических центров Гродно и Витебска.

Биография 
В 1947 году окончил архитектурно-строительный факультет Азербайджанского индустриального института им. Азизбекова, после чего был направлен в Минск для восстановления разрушенных городов Беларуси. Начинал трудовую деятельность в проектном институте «Белгоспроект». Склонность к научно-исследовательской деятельности 1948 года привела Владимира Александровича в строительный сектор Академии наук БССР. Во время прохождения аспирантуры в АН БССР (1948-1950), был командирован в Москву в аспирантуру Академии архитектуры СССР. Становление Чантурии как учёного проходило под руководством ведущих советских архитекторов А. Щусева, И. Жолтовского, В. Семенова, Н. Колли, А. Гегелло и др.

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Центры городов Беларуси». С 1954 по 1970-е годы проводил многочисленные экспедиции и научные командировки по городам и весям Белоруссии с целью выявления и изучения памятников архитектуры, их обмеров и фотофиксации. Собранный материал лег в основу докторской диссертации на тему «Исследование архитектурного наследия Беларуси», защищенной в 1966 году.

С 1954 по 1962 год — доцент Белорусского политехнического института (БПИ), с 1968 года — профессор. В 1969 году основал кафедру «Теория и история архитектуры» на архитектурном отделении БПИ, которую возглавлял с 1969 по 1988 год.

Был председателем научно-методического Совета по охране памятников Министерства культуры БССР, членом президиума Центрального Совета добровольного общества по охране памятников истории и культуры БССР. Входил в состав проблемного совета «Традиции и новаторство в советской архитектуре» при правлении Союза архитекторов СССР, был членом региональной группы Прибалтики и Белоруссии Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Входил в состав редакционного совета Белорусской советской энциклопедии, был членом редколлегии издания «Свод памятников истории и культуры Беларуси», бюллетеня «Памятники истории и культуры Беларуси».

Библиография 
 Архитектура Беларуси конца XVIII — начала XIX века. — Минск: Издательство Министерства высшего, среднего специального и профессионального образования БССР, 1962. — 167 [1] с.
 Архитектурные памятники Беларуси / В. А. Чантурия. — Минск: Полымя, 1982. — 223 c., ил.
 Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии: [Учебное пособие для архитектурной специализации вузов] / В. А. Чантурия. — Минск: Вышэйшая школа, 1983. — 110 с., ил.
 Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии. — Минск: Полымя, 1986. — 240 с., ил.
 История архитектуры Белоруссии. — Минск: Полымя, 1977.  — 320 с. — 3500 экз. 
 Исследование архитектурного наследия Белоруссии / В. А. Чантурия. — Минск: Белорусский политехнический институт, 1965. – 30 с.
 История архитектуры Белоруссии. В двух томах. Том первый: Дооктябрьский период. — Минск: Вышэйшая школа, 1985. — 295 с., ил.
 Белоруссия. Литва. Латвия. Эстония: справочник-путеводитель. (в соавторстве) — Искусство; Эдицион Лейпциг, 1986. — Серия: Путеводитель по Советскому Союзу.
 Белорусское градостроительное искусство. — Минск: Белорусская наука, 2020 — 512 с. — ISBN 9789850825643.

Награды 
Лауреат Государственной премии БССР (1980). Награжден медалями, Грамотой Верховного Совета БССР (1985).

Источники 
 
 Воинов А. П., Воинов А. А. Устремленность // Стр-во и архитектура Белоруссии. 1983. № 3.
 Чантурия Владимир Александрович // Белорусская энциклопедия: В 18 т.. Т. 17: Хвиневичи — Шчытні / Редкол.: Г. П. Пашков и др. — Мн.: БелЭн, 2003. С. 215.

Архитекторы СССР
Историки архитектуры Беларуси